

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Widów – część wsi Radocza w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Tomice
 Widów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Belsk Duży 
 Widów – wieś w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Rudziniec 
 Widów – część wsi Zabłocie w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Grzegorzew
 Widów – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój

Zobacz też 
 Widowo